Камбо́лов — осетинская фамилия; имеет женскую форму Камболова.

Известные носители:
 Камболов, Заурбек Олегович (род. 1992) — российский футболист.
 Камболов, Руслан Александрович (род. 1990) — российский футболист.
 Камболов, Тамерлан Таймуразович (род. 1959) — российский филолог-осетиновед и социолингвист, доктор филологических наук, профессор.